Südwestdeutsche Eisenbahn bezeichnet:
 die Betriebsvereinigung der Südwestdeutschen Eisenbahnen, die Staatsbahn im Bereich der französischen Besatzungszone nach dem Zweiten Weltkrieg (1947–1952)
 die SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG, eine Eisenbahnverkehrsgesellschaft